Calvin Verdonk – calciatore olandese
 Eric Verdonk – canottiere neozelandese
 Lambert Verdonk – ex calciatore olandese
 Rita Verdonk – politica olandese